Personnage
 L'article King Kong détaille les différentes adaptations du personnage.

Cinéma et télévision
 King Kong est un film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack sorti en 1933, avec Fay Wray ;
 King Kong est un film de John Guillermin sorti en 1976, avec Jessica Lange ;
 King Kong est un film de Peter Jackson sorti en 2005, avec Naomi Watts ;
 Kim Kong, série télévisée qui parodie Kim Jong Il.

Livres

Jeu vidéo
 Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie est un jeu vidéo sorti en 2005.

 Musique
 King Kong (1962-) est un chanteur de reggae jamaïcain ;
 King Kong est le titre d'un album de Jean-Luc Ponty dans lequel il joue la musique de Frank Zappa ;
 King Kong est une comédie musicale sud-africaine.

 Divers
 King Kong est un type d'attraction.
 King Kong est le nom d'une agence d'architecture bordelaise.